Completamente puede referirse a:
 El adverbio correspondiente a completo
 Completamente, álbum del grupo mexicano-español Fangoria y viene a ser la reedición especial del álbum inmediato anterior titulado, "Absolutamente" (℗ 2009).